Компрессор:

 Компрессор — устройство для повышения давления и перемещения газа.
 Компрессор аудиосигнала — устройство, используемое для сжатия динамического диапазона аудиосигнала.
 «Компрессор» — бывший советский футбольный клуб из Риги.
 «Компрессор» — завод холодильного машиностроения в Москве.
 «Компрессор» — машиностроительный завод в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Дом культуры «Компрессор»